Vogtsberg steht für
 Montvoie, Ort und Burgruine im Kanton Jura, Schweiz
 Burg Vogtsberg, abgegangene Höhenburg im Landkreis Würzburg, Bayern, Deutschland
 Vogtsberg (Natur- und Landschaftsschutzgebiet), Natur- und Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Voigtsberg
 Vogtsburg